Иоганн Эдлер фон Радингер (; 31 июля 1842, Вена — 20 ноября 1901, там же) — австрийский -, , , профессор и ректор Политехнического института в Вене. Академик.

Биография 
До 1863 года обучался в машиностроительной школе Политехнического института (ныне Венский технический университет) в Вене. Работал сотрудником (адъюнктом) Политехнического института (с 1867), доцентом (с 1875), профессором машиностроения (с 1879), деканом (1881—1885) и ректором (1891—1892).

Работал проектировщиком на многих промышленных предприятиях в Австро-Венгрии, включая прокатные, паровые, прядильные, ткацкие фабрики, лесопилки, кирпичные заводы, заводы по производству металлических изделий, нефтяные и химические заводы. В 1892 году был начальником участка, в ведении которого находилась государственная типография и главный монетный двор. В 1895 году избран президентом Австрийской ассоциации инженеров и архитекторов.

Научная деятельность 
Изобрёл метод Радингера для расчёта маховика, что позволило создавать более эффективные двигатели.

Известен своими многочисленными работами, в которых установил законы и условия, необходимые для спокойного и безопасного хода быстроходных паровых машин.

Был награжден Золотой медалью Ассоциации содействия развитию промышленности Пруссии. В 1900 году избран членом Австрийской академии наук.

Похоронен на Центральном кладбище Вены.

Память 
 В 1905 году его именем была названа улица Радингерштрассе в Вене.
 Перед Венским техническим университетом установлен бюст И. Радингера.

Избранные публикации 
 «Ueber Dampfmaschinen mit hoher Kolbengeschwindigkeit» (Вена, 1870; 3-е изд., ib., 1892);
 «Dampfmaschinen und Transmissionen in den Vereinigten Staaten von Nordamerika» (ib., 1879);
 «Ueber Krattvertheilung mit komprimierter Luft» (ib., 1889).

Примечания

Ссылки 
 
 Johann von Radinger

Члены Австрийской академии наук
Ректоры Венского технического университета
Выпускники Венского технического университета
Преподаватели Венского технического университета
Похороненные на Центральном кладбище Вены